Ceto (mitologia) — personagem da mitologia grega
Ceto (Itália) — comuna italiana
Templo de Ceto — templo hindu do  em Java, Indonésia
Cetose — acidose causada pelo aumento de corpos cetônicos
65489 Ceto — corpo menor do sistema solar

Desambiguações de topônimos